Serguéi Kovaliov  puede referirse a:

Serguéi Ivánovich Kovaliov (1886–1960), historiador soviético.
Serguéi Adámovich Kovaliov (1930–2021), político y activista ruso.
Serguéi Aleksándrovich Kovaliov (1983), boxeador ruso.
Serguéi Nikítich Kovaliov (1919–2011), ingeniero ruso, director del Rubin (oficina de diseño)